Części wsi w Polsce, w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Żmudź
 Poręb – część wsi Lipinki
 Poręb – część wsi Roztoka

Zobacz też 
 Poręba